

Toponyme
 Lussagnet, commune française des Landes :
 Lussagnet, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Lussagnet-Lusson ;
 Lussagnet-Lusson, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme